Mera puede referirse a:

Geografía

Divisiones administrativas

en España 
 Mera, lugar de la parroquia de Serantes, concello de Oleiros, provincia de la Coruña.
 A Mera, lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira, provincia de la Coruña;
 Mera de Riba, parroquia del concello de Ortigueira, provincia de la Coruña;
 Mera de Baixo, parroquia del concello de Ortigueira, provincia de la Coruña;
 Ponte Mera, lugar de dicha parroquia;
 Santalla de Bóveda de Mera, parroquia del concello de Lugo, provincia de Lugo;
 Bóveda de Mera, lugar de dicha parroquia;
 San Pedro de Mera, parroquia del concello de Lugo, provincia de Lugo;
 A Mera, lugar de la parroquia de Orbazai, concello de Lugo, provincia de Lugo;
 Vilachá de Mera, parroquia del concello de Lugo, provincia de Lugo;
 Mera, lugar de la parroquia de Barcia, concello de Navia de Suarna, provincia de Lugo;
 Santa Mera, lugar de la parroquia de Seloriu, concejo de Villaviciosa, Asturias;
 Mera, lugar de la parroquia de la Barciademera, concello de Covelo, provincia de Pontevedra;
 A Mera, lugar de la  parroquia de Silleda, concello de Silleda, provincia de Pontevedra.

en Ecuador 
 Cantón Mera, cantón de la provincia de Pastaza, Ecuador.
 Mera, ciudad del Cantón Mera, provincia de Pastaza, Ecuador.

en otros países 
 Mera, pueblo del óblast de Ivánovo, Rusia.
 Méra, municipio del distrito de Encs, condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.
 Mera, ciudad del distrito de Dhanbad, Jharkhand, India.
 Mera, comuna del distrito de Vrancea, Rumania.
 Mera, aldea en la comuna de Baciu, distrito de Cluj, Transilvania, Rumania.
 Alpe di Mera, complejo turístico ubicado en el comune de Scopello, provincia de Vercelli, región de Piamonte, Italia.

Ríos
 Río Mera, afluente del río Adda.
 Río Mera, afluente del río Volga.
 Río Mera, afluente del río Žeimena.
 Río Mera, afluente del río Niemen.
 Río Mera, afluente del río Níger.
 Río Mera, afluente del río Congo.
 Río Méra, afluente del lago Chad.
 Río Mera, afluente del río Nilo.
 Río Mera, río de la vertiente atlántica.
 Río Mera, afluente del río Tambre.
 Río Mera, afluente del río Miño.
 Río Mera, afluente del Río Mera.

Orografía
 Pico Mera, montaña en la sección Mahalangur, subsección Barun, Himalaya.
 Isla Mera, isla en el Mar del Archipiélago, perteneciente a Finlandia.

Mitología
 Mera, can de Erígone, hija de Icario de Atenas.
 Mera, hija de Preto, rey de Argos, y de Antea.
 Mera, heroína arcadia, hija de Atlas y esposa de Tegeates, rey de Arcadia.
 Mera, hija de Nereo y Doris.
 Mera, hija del dios río Erasino.

Personas
 Eduardo Mera, cantante y compositor chileno.

Miscelánea 
 Pueblo Mera, pueblo indígena de Tulu Nadu, India.
 Mera, personaje creado por DC Comics, monarca de Atlantis, esposa de Aquaman.
 MERA 300 (1974), minicomputadoras de 8 bits construida en Polonia.
 MER-A (Mars Exploration Rover - A), robot del Programa de Exploración de Marte de la NASA.
 (3553) Mera, asteroide que forma parte de los asteroides Amor.
 Mera, cráter en la superficie de Calisto, satélite de Júpiter.
 Mera, asentamiento de la Antigua Grecia ubicado en Arcadia.